Grooverider Presents: The Prototype Years — студийный альбом диджея Grooverider, вышедший в 1997 году на лейбле Sony Music Distribution. В создании альбома приняли участие такие известные драм-н-бейс музыканты, как Boymerang, Lemon D, Ed Rush и John B.

Список композиций

Ссылки 
 Рецензия на сайте allmusic.com

Альбомы Grooverider